Linia kolejowa nr 429 (do 1945 r. Randower Kleinbahn) – nieistniejąca (częściowo rozebrana); łącząca stację Stobno Szczecińskie ze stacją Nowe Warpno.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

429